Manavgat peut désigner :
 La ville et le district de Manavgat dans la province d'Antalya.
 Le fleuve Manavgat qui se jette dans la Méditerranée près de la ville de Manavgat.
 Le barrage de Manavgat sur le fleuve Manavgat.